Helmhold ist der Familienname von

 Heinrich Helmhold (1865–1941), deutscher Politiker (DVP)
 Ursula Helmhold (* 1956), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)